En Pologne, Przyborowice peut désigner :

 Przyborowice, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Przyborowice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.